David Hope peut faire référence à:

 David Hope, baron Hope de Thornes (1940-), archevêque britannique
 David Hope, baron Hope de Craighead (1938-), juge écossais et chancelier d'université
 Dave Hope (1949-), bassiste américain du groupe de rock Kansas